Јаловик је насеље у Србији у општини Владимирци у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 1600 становника.

У селу постоји четворазредна школа, која ради као издвојено одељење ОШ „Жика Поповић” из Владимираца и од 2016. године предшколска установа (у склопу ПУ „Сунцокрети”) као донација „Фондације Ђоковић”. Деца и наставници из школе и предшколске установе активно учествују у културним активностима у селу и општини.

Од 1978. године у селу постоји интернационална Јаловичка ликовна колонија, као једна од познатијих колонија у Србији. Кроз њу је до сада прошло преко 200 познатих уметника из Србије и иностранства, који су у раније били гости села и домаћина по кућама. Радови ових уметника налазе се делом код јаловичких домаћина, као и у галерији Дома културе Јаловик. Данас колонија егзитира у оквиру Библиотеке у Владимирцима.
 
Овде се налазе црква Св. апостола Луке и Борачко гробље.

Слике села

Демографија 
У насељу Јаловик живи 1607 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44,6 година (42,9 код мушкараца и 46,3 код жена). У насељу има 646 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,02.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Јаловичка ликовна колонија (-{Mapquest}-)

Насељена места у Владимирцима
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији